Geisterjäger John Sinclair steht für: 

 Geisterjäger John Sinclair, deutschsprachige Romanserie (ab 1973)
 Geisterjäger John Sinclair (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2000)
 Geisterjäger John Sinclair (Hörspielserie von Tonstudio Braun), Hörspielserie des Tonstudios Braun (1981 bis 1991)
 Geisterjäger John Sinclair (Hörspielserie von Lübbe-Audio), Hörspielserie von Lübbe-Audio (ab 2000)
 Geisterjäger John Sinclair: Die Dämonenhochzeit, deutscher Spielfilm von Klaus Knoesel (1997)